Die Chinese Taipei Open 2012 im Badminton fanden vom 2. bis 7. Oktober 2012 in Neu-Taipeh statt.

Austragungsort 
 Xinzhuang Gymnasium, Xinzhuang

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Kenichi Tago (nicht gestartet)
  Nguyễn Tiến Minh (Champion)
  Dionysius Hayom Rumbaka (nicht gestartet)
  Tommy Sugiarto (3. Runde)
  Hu Yun (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (Viertelfinale)
  Alamsyah Yunus (1. Runde)
  Daren Liew (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Tai Tzu-ying (Champion)
  Gu Juan (Viertelfinale)
  Yip Pui Yin (Halbfinale)
  Pai Hsiao-ma (Halbfinale)
  Chan Tsz Ka (1. Runde)
  Xing Aiying (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
  Tee Jing Yi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Finalist)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Champion)
  Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (2. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2C98F663-C930-4285-96D2-42B22A261FFB

2012
Sportveranstaltung in Neu-Taipeh
BWF Grand Prix 2012